Diane Lacombe (1952-), romancière québécoise ;
 Diane Lacombe (1976-), nageuse française.